HMS Warspite ist der Name mehrerer Schiffe der Royal Navy. 
 Warspite (auch Warspight), eine 1596 gebaute Galeone
 HMS Warspite (1666), ein 70-Kanonen-Linienschiff dritten Ranges
 HMS Warspite (1758), ein 74-Kanonen-Linienschiff dritten Ranges
 HMS Warspite (1807), ein 76-Kanonen-Linienschiff dritten Ranges
 HMS Warspite (1833), ein 1833 als Waterloo gebautes 120-Kanonen-Linienschiff ersten Ranges
 HMS Warspite (1893), ein 1893 als Hermione gebauter Kreuzer zweiter Klasse
 HMS Warspite (1884), ein Panzerkreuzer
 HMS Warspite (03), ein 1913 gebautes Schlachtschiff der Queen-Elizabeth-Klasse
 HMS Warspite (S 103) ein 1965 gebautes Atom-U-Boot der Valiant-Klasse

Literatur 
 

Warspite